

Кінгс-Пойнт — селище, штат Нью-Йорк
 Кінгс-Пойнт — переписна місцевість, штат Монтана